Ва́тсон, Уо́тсон () — английская патронимическая фамилия. В буквальном переводе означает «сын Уота» () — уменьшительная форма имени Уолтер (). Занимает 36-е место по распространенности в Великобритании.

Известные носители 
 Ватсон, Альберта (1955—2015) — канадская актриса.
 Ватсон, Джордж Невилл (1886—1965) — английский математик. 
 Ватсон, Мария Валентиновна (1848—1932) — русская поэтесса, переводчица.
 Ватсон, Николай Эрнестович (1865—1895) — народоволец. 
 Ватсон, Серено (1826—1892) — американский ботаник.
 Ватсон, Эрнест Карлович (1839—1891) — русский публицист, переводчик.

Топоним 
 Ватсон  — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Уотсон
 Доктор Ватсон (Джон Уотсон) — литературный персонаж, друг и биограф Шерлока Холмса.

Примечания